CAM je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Kamerun.
 dopolnilna in alternativna medicina (angl. Complementary and alternative medicine)
 računalniško podprta proizvodnja
celične adhezijske molekule
CAM ladja, tip britanskih vojaških trgovskih ladij

Glej tudi 

Kratice